Бортовой комплекс обороны в авиации
 Белорусская краевая оборона